Der Mersin Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. April 2013 in Mersin, Türkei stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. April bis 8. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Michael Linzer
 Marcin Gawron
 Jaroslav Pospíšil
 Marc Sieber

Dazu kam ein Lucky Loser:
 Artem Smyrnow

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 176 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 176 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 170 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Mersin